Пётр По́льчак (; 25 августа 1986, Краков) — польский футболист, защитник. Выступал в сборной Польши.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в клубе «МКС» из Домбровы-Гурничи. В восемнадцатилетнем возрасте подписал первый профессиональный контракт с командой «Катовице», за которую отыграл три с половиной года. Затем вернулся в родной Краков, где начал выступать за местную «Краковию». В её составе Польчак был одним из лучших игроков. В сезоне 2007/08 «Краковия» заняла лишь 7 место. Однако, в связи с исключением двух клубов, занявших 5-е и 6-е место, а также в связи с отказом бронзового призёра «Дискоболии» от участия в еврокубках, получила право представлять Польшу в Кубке Интертото. Польчак играл в обоих матчах первого раунда с солигорским «Шахтёром».

В феврале 2011 года перешёл в грозненский «Терек», с которым подписал контракт на три с половиной года. Дебютировал в российской Премьер-лиге 13 марта 2011 года выйдя в стартовом составе в матче с питерским «Зенитом». В феврале 2013 года нижегородская «Волга» арендовала поляка до конца сезона. А уже летом 2013 «Волга» полностью выкупила трансфер футболиста у клуба из Грозного.

Карьера в сборных 
Выступал за юниорскую и молодёжную сборные Польши. 20 августа 2008 года в товарищеском матче со сборной Украины, проходившем во Львове, дебютировал за национальную сборную Польши, выйдя на поле после перерыва вместо Рафала Муравски.

Участие в еврокубках 
 Кубок Интертото 2008: 2 игры

Выступления за сборную

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Катовице»
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Заглембе» Сосновец